Les Chevaux de bois est un film français, considéré comme perdu, de Georges Méliès (1896).
 Les Chevaux de bois () est un film américain d'Erich von Stroheim (1923).
 Les Chevaux de bois est un téléfilm français de Claude Loursais (1952).